Церква Усікновення голови святого Іоана Предтечі — парафія і храм Теребовлянського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Гвардійське Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
Церкву перевезли з села Галич Підгаєцького повіту у 1874 році за кошти парафіян і поставили на місці, де згорів дерев'яний храм. Велику офіру надав житель села Андрій Бугай. У 1928 році збудували дзвіницю.

При церкві віддано працювали братство та сестринство. Варто згадати покійних братів: Корнило Свідерський, Степан Зозуля, Микола Окіпний, Василь Шалапський, Павло Маслянко, Григорій Савчук, Григорій Бусько, Данило Бусько, Яким Патра, Корнило Окіпний, Йосип Товпешко, Петро Мороз.

Сьогодні при церкві функціонує братство. Його члени: Ігор Луцишин, Володимир Трач, Роман Патра, Петро Гефко. Молоді братчики: Павло Маслянко, Тарас Кривий, Юрій Колейко, Тарас Репецький, Андрій Патра, Олег Федчишин, Михайло Губанов.

У 2009 році в селі збудовано та освячено капличку Пресвятої Богородиці за кошти уродженця села Володимира Опацького.

Парохи 
 о. Мандичевський,
 о. Василь Томович,
 о. Йосип Кліцикевич,
 о. Андрій Трач,
 о. Павло Сендецький (1946—1971),
 о. Чубатий (1971—1974),
 о. Михайло Будник (1974—1981),
 о. Омелян Легета (1981—1988),
 о. Михайло Смачило (1988),
 о. Богдан Школьницький (1989—1990),
 о. Ігор Болюх (1990—липень 1994),
 о. Володимир П'єцух (1994),
 о. Андрій Осадчук (1995),
 о. Петро Ангел (1995—1996),
 о. Юрій Терлюк (1996—2002)
 о. Іван Коляса (з серпня 2002).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Гвардійське (Тернопільський район)
Церкви Усікновення голови святого Іоана Предтечі